Divine Gates Part 1: Gate Of Hell — третий полноформатный студийный альбом группы Skylark, выпущенный в 1999 году лейблом Underground Symphony.

Об альбоме

Концепция 
Альбом является первой частью дилогии Divine Gates, в 2000 году продолженной и законченной релизом Divine Gates Part 2: Gate of Heaven. Сама же дилогия является первой частью более обширной трилогии, при этом вторая часть которой уже была выпущена двумя годами ранее и получила название Dragon's Secrets, а третья и заключительная вышла в 2001 году и получила название The Princess' Day.

Запись 
Запись альбома производилась в 1999 году в течение двух месяцев студии Zenith Recordings. При этом писались сразу две части дилогии, а некоторые композиции для данного альбома были написаны ещё в 1997 году, когда Эдди Антониони писал материал для Dragon's Secrets (таковой, например, является Why Did You Killed the Princess).

Приглашённые музыканты 
Для записи альбома Эдди Антониони пригласил нескольких гостевых участников, среди которых Фолько Орландини (Time Machine и Mesmerize) исполнил вокальные партии одного из персонажей концептуальной истории альбома, Роб Тайрант (Labyrinth) также спел некоторые партии, а Олаф Торсен (также Labyrinth) сыграл практически все гитарные партии альбома (это объясняется молодостью и неопытностью их гитариста Фабрицио Романи).

Музыка 
Музыка альбома представляет собой симфонический прогрессив пауэр-метал с сильным влиянием классики и, по словам клавишника Эдди Антониони, не стал чем-то новым для группы.

Лирика 
Лирика альбома складывается в концептуальное повествование и рассказывает о борьбе добра со злом, о противостоянии армий Бога и Дьявола. Однако, по словам Эдди Антониони, не следует рассматривать лирику альбома с религиозной точки зрения, ибо она скорее несёт философский смысл.

Список композиций 
 Intro 00:44 
 Welcome 07:00 
 The Triumph 09:08 
 Belzebù 08:11  
 The Last Question 03:51 
 Earthquake 01:42 
 I Can't Find Love Tonight 02:15 
 Satan Arise 02:43 
 Why Did You Killed the Princess 06:02 
 Lift for the Sky 01:06 
 Dance of Stars 06:51

Участники записи 
 Фабио Доццо - вокал
 Фабрицио "Пота" Романи - гитара
 Нико Тордини - гитара
 Роберто "Бродо" Потенти - бас
 Федерико Риа - ударные
 Эдди Антониони - клавишные

Примечания 

Альбомы 1999 года
Альбомы пауэр-метала